Kupferschmidt ist der Familienname folgender Personen:
 Kai Kupferschmidt (* 1982), deutscher Wissenschaftsjournalist
 Poul Kupferschmidt (1536–1609), deutsch-dänischer Jurist, siehe Poul Cypræus
 Peter Kupferschmidt (* 1942), deutscher Fußballspieler
 Walter Kupferschmidt (1931–2019), deutscher Ökonom und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Koppersmidt
 Kupferschmied
 Kupferschmied (Begriffsklärung)
 Kupferschmid